McKelvie ist der Familienname folgender Personen:

 Christina McKelvie (* 1968), schottische Politikerin
 Jamie McKelvie (* 1980), englischer Cartoonist
 Samuel Roy McKelvie (1881–1956), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Samuel R. McKelvie National Forest
 McKelvey
 McKelvy